Еріх Лоренцен (1896—1945) — німецький правник, доктор права, адмірал-суддя крігсмаріне.
 Каспер Лоренцен (* 1985) — данський футболіст, півзахисник.
 Мелвін Лоренцен (* 1994) — угандійський футболіст, півзахисник.
 Урзель Лоренцен — агентка МДБ НДР.
 Христіан Август Лоренцен (1749—1828) — данський художник.

 Санкт-Лоренцен-ім-Мюрцталь — ярмаркова комуна в Австрії, у федеральній землі Штирія.
 Лоренцен — муніципалітет у Франції, в регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн.